Robert Peyton ist der Name folgender Personen:

* Robert Andrew Peyton (* 1964), englischer Fußballspieler
 Robert Ludwell Yates Peyton (1822–1863), US-amerikanischer Politiker